Dinnik () nebo Dynnik () je příjmení:

 Alexandr Dinnik (1876–1950) – sovětský vědec
 Michail Dynnik (1896–1971) – sovětský historik filosofie